Мориа́к () — французская фамилия.

Известные носители:
 Мориак, Клод (1914—1996) — французский писатель, сценарист, журналист и литературовед, сын Франсуа Мориака.
 Мориак, Франсуа (1885—1970) — французский писатель, лауреат Нобелевской премии в области литературы.